Die 1. HNL 2004/05 (durch Sponsoring auch Prva HNL Ožujsko) war die 14. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 23. Juli 2004 und endete am 28. Mai 2005.

HNK Hajduk Split konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Meister- bzw. Abstiegsrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegationsspiel 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2004/05 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 2004/05  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05